O Índice de Bom País (em Inglês, Good Country Index) mede o quanto cada um dos 125 países listados contribui para o bem do planeta e da raça humana, em relação a suas políticas externas e comportamentos.

Entre os dez primeiros países, nove são europeus: Irlanda, Finlândia, Suíça, Países Baixos, Suécia, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Bélgica. Portugal e Brasil aparecem respectivamente na 35ª e 49ª posição.

Descrição
O Índice compõe 35 dados estatísticos, grande parte sendo produzida pelas Nações Unidas. Esses dados são combinados em uma medida, que classifica os países em sete categorias, além da classificação global. As categorias são: Ciência e Tecnologia, Cultura, Paz e Segurança Internacional, Ordem Mundial, Planeta e Clima, Prosperidade e Igualdade, Saúde e Bem-estar.

O conceito e o índice foram desenvolvidos por Simon Anholt. O Índice foi construído pelo Dr. Robert Govers, com apoio de várias organizações.

Metodologia

O Índice tenta medir o impacto global de políticas e comportamentos nacionais: o quanto certo país contribui para os recursos globais do planeta e o quanto ele utiliza. O Índice usa 35 dados, cinco para cada categoria. Grande parte dos dados é normalizada em relação ao tamanho da economia do país. Esses dados são produzidos pelas Nações Unidas e outras agências internacionais, além de ONGs, entre outros. Os países recebem pontuações fracionárias (de 0=melhor a 1=pior) para cada indicador em relação a todos países cujos dados estão disponíveis. A classificação das categorias é baseada na média das pontuações de 5 indicadores (com no máximo 2 indicadores ausentes por categoria). A classificação global baseia-se na média da classificação de cada categoria.

Classificação geral de 2014

Índices de classificação de países
Economia ambiental